Osoby o tym nazwisku:
 Rüdiger Kauf − niemiecki piłkarz
 Sabina Kauf − polska ekonomistka